45-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 22 января 1994 года в «Мэдисон Сквер Гарден», домашней арене клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». В новом сезоне Национальная хоккейная лига изменила названия дивизионов и конференций согласно их географическому положению. В 45-м матче всех звёзд команда Восточной конференции, в составе которой Алексей Яшин забил победный гол, обыграла соперников из команды Западной конференции со счётом 9:8.

Лучшим игроком матча был признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Рихтер,  отразивший 19 из 21 броска по своим воротам во втором периоде.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда Западной конференции.

Составы команд 
{| border="0"
|-    
| valign="top"|

| valign="top" width="10px"|  
| valign="top"|
{| border=1px cellpadding="3" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
   Восточная конференция
|- style="font-weight: bold; background-color: #dddddd;" align="center"
| #СИгрокАКоманда

|- style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" align="center"
| colspan="5"| Вратари

|-
| align="center"| 33
| align="center"| 
| colspan="2"| Патрик Руа
| Монреаль Канадиенс

|-
| align="center"| 34
| align="center"| 
| colspan="2"| Джон Ванбисбрук
| Флорида Пантерз

|-
| align="center"| 35
| align="center"| 
| colspan="2"| Майк Рихтер
| Нью-Йорк Рейнджерс

|- style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" align="center"
| colspan="5"| Защитники

|-
| align="center"| 2
| align="center"| 
| colspan="2"| Брайан Лич
| Нью-Йорк Рейнджерс

|-
| align="center"| 3
| align="center"| 
| colspan="2"| Гарри Гэлли
| Филадельфия Флайерз

|-
| align="center"| 4
| align="center"| 
| colspan="2"| Скотт Стивенс
| Нью-Джерси Дэвилз

|-
| align="center"| 34
| align="center"| 
| colspan="2"| Эл Айэфрэйти
| Вашингтон Кэпиталз

|-
| align="center"| 55
| align="center"| 
| colspan="2"| Лэрри Мёрфи
| Питтсбург Пингвинз

|-
| align="center"| 77
| align="center"| 
| colspan="2"| Рэй Бурк
| Бостон Брюинз

|- style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" align="center"
| colspan="5"| Нападающие

|-
| align="center"| 7
| align="center"| 
| Джо Маллен
| align="center"| ПН
| Питтсбург Пингвинз

|-
| align="center"| 8
| align="center"| 
| Марк Рекки
| align="center"| ПН
| Филадельфия Флайерз

|-
| align="center"| 9
| align="center"| 
| Адам Грэйвз
| align="center"| ЛН
| Нью-Йорк Рейнджерс

|-
| align="center"| 10
| align="center"| 
| Джефф Сэндерсон
| align="center"| ЛН
| Хартфорд Уэйлерс

|-
| align="center"| 11
| align="center"| 
| Марк Мессье
| align="center"| ЦН
| Нью-Йорк Рейнджерс

|-
| align="center"| 12
| align="center"| 
| Адам Оутс
| align="center"| ЦН
| Бостон Брюинз

|-
| align="center"| 17
| align="center"| 
| Пьер Тарджон
| align="center"| ЦН
| Нью-Йорк Айлендерс

|-
| align="center"| 18
| align="center"| 
| Джо Сакик
| align="center"| ЦН
| Квебек Нордикс

|-
| align="center"| 19
| align="center"| 
| Брайан Брэдли
| align="center"| ЦН
| Тампа Бэй Лайтнинг

|-
| align="center"| 20
| align="center"| 
| Алексей Яшин
| align="center"| ЦН
| Оттава Сенаторз

|-
| align="center"| 22
| align="center"| 
| Боб Кудельски
| align="center"| ПН
| Флорида Пантерз

|-
| align="center"| 88
| align="center"| 
| Эрик Линдрос
| align="center"| ЦН
| Филадельфия Флайерз

|-
| align="center"| 89
| align="center"| 
| Александр Могильный
| align="center"| ПН
| Баффало Сэйбрз

|- style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" align="center"
| colspan="5"| Тренер

|-
| align="center"| #
| align="center"| 
| colspan="2"| Жак Демер
| Монреаль Канадиенс
 
|}
|}
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Рекорды 45-го матча всех звёзд 
 Наибольшее количество бросков, нанесённых в общей сложности – 102;
 Наибольшее количество бросков, нанесённых одной командой – 56.

Ссылки 
 
 45-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1993/94
Драфт НХЛ 1993
Драфт НХЛ 1994

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1994 год в хоккее
Спортивные соревнования в Нью-Йорке